L'Intelig Tennis Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2001. Il torneo si è giocato a Campos do Jordão in Brasile dal 2 all'8 luglio 2001 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Ricardo Mello ha battuto in finale  Alexandre Simoni 7-6(6), 4-6, 7-6(5)

Doppio

 Alejandro Hernández /  André Sá hanno battuto in finale  Ricardo Mello /  Ricardo Schlachter 6(6)-7, 7-6(5), 7-5

Collegamenti esterni